Het Dernycriterium van Boom is een wielercriterium in de Antwerpse gemeente Boom. Sinds 1992 wordt het criterium in het centrum van de gemeente verreden.

Erelijst

Boom
Wielerwedstrijd in Vlaanderen
Sport in Boom (België)
Sportevenement in Antwerpen (provincie)